LAC es una sigla que puede designar:

 Línea de Alta Capacidad, una línea de autobús de tránsito rápido (BRT) que daba servicio al centro de la ciudad de Granada.
 Líneas Aéreas Canarias, aerolínea española con sede en Las Palmas de Gran Canaria.
 Línea aérea de contacto, una denominación común para referirse a las catenarias ferroviarias.
 Región de Lac, una de las 23 regiones del Chad.
 Los Angeles Chargers, equipo de football americano de NFL.
 Los Angeles Clippers, equipo de baloncesto profesional en NBA.
 Líneas Aéreas del Caribe, una extinta aerolínea carguera colombiana (LAC-Colombia).